Алекса́ндр Красно́в:
 Краснов, Александр Васильевич (1866—1911) — русский астроном.
 
 Краснов, Александр Захарович (1907—1994) — советский военный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы.
 Краснов, Александр Фёдорович (1929—2015) — советский и российский травматолог-ортопед.
 Краснов, Александр Юрьевич (род. 1990) — российский штангист.